A Startra készen! (Under and Out) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának tizenegyedik epizódja, összességében pedig az ötvenötödik.

Az epizód elején Michael elmondja a többieknek, hogy a beomlott alagút újbóli kiásására 24 órájuk maradt. Első alkalommal ehhez három nap kellett. Michael még nem tudja, hogyan tereli el az őrök figyelmét, ha kijutnak. Zsebes azt mondja a többieknek, hogy legutóbb, amikor Michaellel szöktek, magukra maradtak a szökés után. Zsebes felajánlja Lecherónak, hogy miután kijutottak, dolgozzanak össze. Hirtelen az alagút teteje felől vízcseppek kezdenek hullani – minthogy kint eleredt az eső. Az alagút hevenyészett támasztékai nem bírnak ki még egy napot, az udvaron pedig besüppedt a talaj az ásás fölött, vagyis aznap éjszaka meg kell szökniük, különben az őrök észreveszik az előkészületeket.

Lincoln és Sofia együtt érkeznek a kerítéshez, hogy Lincoln Michaellel beszéljen. Michael megkéri Lincet, hogy találjon ki valamit az őrök figyelmének elterelésére. Egyúttal beismeri, hogy nem szívesen enged szabadon olyanokat, akiknek rács mögött lenne a helyük.

McGrady ostromolja Michaelt, hogy vigye őt is magával, ő azonban elutasítja a kérést, mondván, hogy a visszautasítással jót tesz McGradynek. Később elmagyarázza neki, hogy aki megszökik, soha nincs biztonságban, hiszen körözik: a legártatlanabb pillantásban sem bízhat meg többet.

Michael kitalálja, hogy a világítást mindenképp meg kell szüntetni. Felhívja Lincolnt, hogy szóljon Sucrénak, aki épp Susannel találkozik.  Megpróbál neki hazudni, de ő átlát rajta, és visszaadja neki a kocsijában hagyott bombát. Megfenyegeti Sucrét, hogy Maricruz és a még meg nem született kisbabája meg fognak halni, ha nem mond igazat, ekkor elmondja, hogy Michaelnek kétségei támadtak a szökés felől. Lincoln felhívja Susant, és értesíti, hogy a szökés éjszaka lesz. Amint Susan végez Sucréval, értekezik egyik ügynökével, aki Sofia lakását figyelte. Eközben Sofia Whistler bőröndjét próbálja kinyitni, de nem sikerül neki.

Az ásás hirtelen veszélybe kerül, amikor a kaját hozó teherautó kis híján rámegy a lyukra, de szerencséjükre elakad a sárban még a lyuk előtt. Ezalatt Sofiát elkapják Susan emberei.

Amikor azon dolgoznak, hogy befedjék a lyukat, miután megszöktek, Bellick felajánlja szövetségét Mahone-nak és hogy kapják el a többieket a szökés után. De Mahone azt javasolja neki, hogy a saját újtán menjen, mert ha valakivel szövetkezik, akkor még nagyobb az esélye, hogy elkapják.

Sucre elmondja telefonon Michaelnek a generátor modelljét és az ügyfélszolgálati számát, valamint megkérdi, hogy mi lesz a dzsipes járőrökkel. Sucrénak van egy ötlete, hogyan lehetne kiiktatni a járőröket.

Susan találkozóra hívja Lincolnt, aki látja, hogy Sofiát fogva tartják. Susan felhívja Michaelt és Whistlernek azt üzeni, hogy estére legyenek meg a koordináták, közben Sofiát kínozza. Michael figyelmezteti Whistlert, hogy ha Susan megkapja a kívánt adatot, már nem lesz szüksége rájuk, vagyis mindenkivel végezni fog. (Susan ezt Lincolnnak elismeri). Eközben Michael felhívja a céget, amely a generátort tervezte és érdeklődik a tartalék generátor beindulása közti időről.

Eközben az alagútban Zsebes azt mondja Mahone-nak, hogy fogjanak össze és öljék meg Whistlert, ezzel átverve Michaelt. Ezalatt Linc Sofia sebeit gyógyítgatja és azt mondja Susannek, hogy egy ilyen lépésre csak egy olyan ember szánja el magát, aki fél és kétségbeesett. Erre azt feleli Susan, hogy ha tényleg értené, mi folyik itt, akkor tudná, hogy nem ők állnak a rossz oldalon – csak a rossz dolgokat csinálják a jó okért cserébe. És ha Whistler átadja, amit kérnek, akkor talán nem kell megölniük Lincet. 

Whistler megfejtette a koordinátákat és úgy döntött, hogy átadja őket. Michael kéri, hogy ne tegye meg, mert akkor az egész semmit sem ért.

Sucre megbabrálja a dzsipeket, de váratlanul behívják a börtönirodába, ahol kiderül, hogy Jorge Rivera, akinek a személyazonosságát viseli, körözött bűnöző.

A látogatáson Michael és Whistler találkozik Susannel, Lincolnnal és Sofiával. Whistler nem akarja Sofia életét kockáztatni, ezért átadja a kód felét, azonban a másik felét magánál tartja, és közli, hogy csak akkor adja át, ha Sofia, LJ, Michael és Linc már biztonságban van. Susan beleegyezik, és egy órát ad át neki, ami a hátralévő időt mutatja, amikor a kód átadása lejár, Sofia és LJ meghalnak.

Michael elmondja Lincnek, hogy hajnali 5. 15-kor neki kell kivágnia az áramot. Ám ekkor arra is rájönnek, hogy ha ő Sofiával lesz a cseréig, akkor ki fogja majd őket felvenni.

Michael és McGrady újból beszélnek, és Luis mindenképpen velük akar menni. Amikor Michael leviszi az alagútba (ami nagyjából elkészült), senki nem örül neki, hogy még valaki menni akar velük.
A 30 másodperc felzúdulást kelt. Lechero és Zsebes ezt az információt annak tudják be, hogy Michaelben nem lehet megbízni, és McGrady társaságát is ellenzik. Többen kést rántanak, aminek eredményeképpen kicsikarják, hogy Zsebes, Lechero és Bellick mehet először. Mahone önként inkább leghátul marad.

Az epizód végén Lincoln megkaparint egy buszt, amivel nekihajt egy villanyoszlopnak. A börtön sötétségbe borul. Michael elmondja, hogy 30 másodpercük van, menjenek.

A szökés epizódjai

en:Under and Out (Prison Break episode)